Schächter steht für:
 Schochet (), der das Schächten Ausübende
 Tatort: Der Schächter, deutscher Fernsehfilm (2003), siehe Liste der Tatort-Folgen (Folge 550)

Schächter oder Schaechter ist der Familienname folgender Personen:
 Beyle Schaechter-Gottesman (1920–2013), jiddische Dichterin und Songschreiberin
 Daniela Schächter (* 1972), italienische Jazzmusikerin
 Friedrich Schächter (1924–2002), österreichischer Erfinder
 Jonathan Schächter (* 1982), Schweizer Radio- und Fernsehmoderator
 Josef Schächter (1901–1994), österreichischer Sprachphilosoph
 Markus Schächter (* 1949), deutscher Journalist und Medienmanager
 Mordkhe Schaechter (1927–2007), US-amerikanischer Linguist des Jiddischen
 Rafael Schächter (1905–1945), Dirigent und Pianist, Opfer des NS-Regimes
 Robert Schächter (* 1958), österreichischer Unternehmer

Siehe auch:
 Schechter